Акустика — многозначный термин.

 Акустика — раздел физики, изучающий звуковые волны.
 Музыкальная акустика — раздел акустики, изучающий физические свойства музыкальных звуков.
 Акустика (разг.) — музыка, исполняемая на акустических инструментах, а также разговорное название некоторых из этих инструментов, например, акустической гитары.
 Акустика (разг.) — акустическая система.
 Акустика (разг.) — акустические свойства помещения (напр. акустика зала).

Музыкальные альбомы 

«Акустика» — распространённое название альбома рок-группы, записанного только акустическими инструментами.
 «Акустика» — сборник песен группы «Аквариум» (1982), первый том т. н. «Истории Аквариума».
 «Песни под гитару», также известный как «Акустика» — сольный акустический концерт Виктора Цоя (1984).
 «Акустика» — четырёхтомный концертный сборник группы «Алиса», изданный в 1995—2002 годах и включающий альбомы с записями акустических концертов ранних лет в разных городах:
 «Акустика. Часть 1 (Пермь-88)»;
 «Акустика. Часть 2 (Ленинград-85)»;
 «Акустика. Часть 3 (Псков-88)»;
 «Акустика. Часть 4 (Новосибирск-86)».
 «Акустика (Лучшие песни)» — концертный альбом рок-группы «Nautilus Pompilius» (1996).
 «Акустический альбом» — третий студийный альбом группы «Король и Шут» (1999).

2000-е 
 «Acoustica» — концертный альбом рок-группы «Scorpions» (2001).
 «Два концерта. Акустика» — концертный альбом Юрия Шевчука (2001).
 «Акустика» — концертный альбом группы «Сплин» (2002).
 «Акустика» — сборник Александра Ф. Скляра и группы «Ва-Банкъ» (2002), составленный из сыгранных в акустическом варианте песен двух ранних альбомов — «На кухне» (1992) и «Живи, живое!» (1995).
 «Акустика» — альбом группы «Разные люди» и Александра Чернецкого (2004).
 «Акустика. 20-ая зима без электричества» — концертный альбом Александра Ф. Скляра и группы «Ва-Банкъ» (2007).
 «Акустика» — концертный альбом группы «Звери» (2009).

2010-е 
 «Акустика» — альбом группы «Мастер» (2005).
 «Зимняя акустика. Снежные сны» — концертный альбом группы «Чайф» (2011).
 «Акустика. Песни как они есть» (диск 1. «Тени в раю» диск 2. «Между нами») — сольный альбом Дианы Арбененой (2013)
 «Акустика» — концертный альбом группы «Lumen» (2014).
 «Акустика в Санкт-Петербурге» — концертный альбом группы «Декабрь» (2014).
 «AZXV: Акустика» — акустический альбом группы «Animal ДжаZ» (2016)

Примечания